Als Pirati bzw. Piráti ( bzw.  für Piraten) bezeichnen sich:
Piratska stranka Slovenije – slowenische Piratenpartei
Česká pirátská strana – tschechische Piratenpartei
Piráti Chomutov – Komotauer Eishockeymannschaft